La frase Villa de la Unión puede hacer referencia a:
Villa de la Unión: barrio de la ciudad de Montevideo (Uruguay); o
Villa de la Unión: municipio que existió entre 1884 y 1906 en la provincia de Valencia (España).